Bouley puede ser:

Geografía 
 Canadá: Boulay es una comunidad de la ciudad de Amqui, Quebec;
 Costa de Marfil: isla Boulay isla situada en proximidad de Abiyán;

Francia, numerosas comunas contienen el topónimo « Boulay » en su nombre (y muchas aldeas portan el nombre « le Boulay ») 
 Boulay-les-Barres, Loiret
 Boulay-les-Ifs, Mayenne
 Boulay-Moselle, Mosela;
 La Boulaye, Saône-et-Loire
 Le Boulay, Indre-et-Loire
 Le Boulay, antigua comuna de Vosgos, vinculado desde 1973 à la Neuveville-devant-Lépanges;
 Le Boulay-Morin, Eure
 Saint-Vincent-du-Boulay, Eure
 Volmerange-lès-Boulay, Mosela

 y la antigua comuna francesa Boulay, hoy integrada a Nolléval (Seine-Maritime);

 Jersey, Le Boulay pasa a la parroquia de La Trinité.

Personalidades 
 Alain Boulay, presidente de la Asociación Ayuda a los Padres de Niños Víctimas (APEV); 
 Antoine Jacques Claude Joseph Boulay de la Meurthe (1761-1840), político francés;
 Cesar Egasse du Boulay (? - 1678), historiógrafo francés;
 François Boulay (1937-), escritor 
 Henri Boulay, político francés del s. XIX
 Henri Boulay, diputado de la Tercera República; 
 Isabelle Boulay (1972-), cantor de Quebec;
 Joseph Boulay, político francés del s XIX;
 Pierre-Sébastien Boulay-Paty (1763-1830), magistrado francés ;
 Steevy Boulay (1980-), cronista francés de televisión.

Autores de nombres botánicos 
 Nicolas-Jean Boulay (1837-1905), abate y botánico francés;
 H.Boulay (1970-) Hillary Boulay, botánica estadounidense.